«Awake» — восьмий студійний альбом американського рок-гурту Skillet. У США альбом вийшов 25 квітня 2009.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Skillet
Альбоми Lava Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми альтернативного року
Музичні альбоми 2009
Платинові музичні альбоми